Никитинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Никитинская волость (Пинежский уезд) — в составе Архангельской губернии
 Никитинская волость (Кинешемский уезд) — в составе Костромской губернии
 Никитинская волость (Лукояновский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Никитинская волость (Соликамский уезд) — в составе Пермской губернии
 Никитинская волость (Богородицкий уезд) — в составе Тульской губернии